Гребенац (, , , ) — село в Сербии, в общине Бела-Црква, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1017 жителей (по переписи населения 1991 года — 1608 чел.).

История 
Гребенац впервые упоминается в 1341 году, как Гербенцз. Название села неоднократно менялось. В 1722 году в селе была построена Вознесенская церковь. Начиная со второй половины XVIII века основное население составляют румыны.

Демография 
В селе Гребенац, по переписи 2002 года проживали 800 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 42,0 года (40,7 года у мужчин и 43,1 года у женщин). В селе есть 340 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,99.

Село населено главным образом румынами. По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Персоналии 
 Попа, Васко — сербский поэт, уроженец села 1922 года.

Примечания

Ссылки 
 План села на карте Mapquest

Населённые пункты Воеводины